Лос Албертос има више значења:

 Лос Албертос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Албертос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику